Der SMV Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband (fr. ASLOCA Association suisse des locataires, it. ASI Associazione Svizzera Inquilini) vertritt die Interessen der Schweizer Mieter auf nationaler Ebene. Er ist als Verein konstituiert und fungiert als Dachverband für die Sprachregionalen Verbände: Den Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz (MVD), den Mieterinnen- und Mieterverband Westschweiz (ASLOCA) und den Mieterinnen- und Mieterverband Tessin (ASI).

Mit insgesamt über 210’000 Mitgliedern ist der Verein einer der grössten in der Schweiz. 

Die lokalen Verbände stellen Vertreter für die kantonalen Schlichtungsstellen und Mietgerichte. Diese sind paritätisch aus Vertretern der Mieterseite und der Vermieterseite zusammengesetzt.

Siehe auch 
Mietervereine in Deutschland
Mietervereinigung Österreichs

Weblinks 
 Offizielle Webseite des Dachverbands der Mieterverbände in der deutschsprachigen Schweiz: Mieterinnen- und Mieterverband Deutschschweiz
Offizielle Webseite des Dachverbands der Mieterinnen- und Mieterverbände der Romandie: Association Suisse des Locataires (ASLOCA)
Offizielle Webseite des Dachverbands der Mieterinnen- und Mieterverbände im Tessin: Associazione Svizzera inquilini (ASI)

Einzelnachweise 

Mieterverein
Verein (Bern)
Gegründet 1915
Wohnungsmarkt
Verbraucherschutzorganisation (Schweiz)